Утехин — русская фамилия. Известные носители:
 Утехин, Борис Константинович (1910—1988) — советский живописец.
 Утехин, Георгий Валентинович (1906—1987) — один из руководителей советских органов госбезопасности.
 Утехин, Илья Владимирович (род. 1968) — российский социолог, этнолог, историк культуры, антрополог и специалист по когнитивным наукам.
 
 Утехин, Юрий Александрович - основоположник оптической офтальмо-кибернетики.